Dobra eller Dobrá kan syfta på:

 Dobra – valutan i São Tomé och Príncipe

Geografi

Albanien 

 Dobër, ort, Shkodër prefektur,

Kroatien 

 Dobra (flod),

Polen 

 Dobra (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat płocki, 
 Dobra (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat staszowski, 
 Dobra (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat przeworski), 
 Dobra (kommun i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat limanowski, lat 49,70, long 20,21), 
 Dobra (kommunhuvudort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat limanowski, lat 49,72, long 20,25), 
 Dobra (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat sanocki), 
 Dobra (berg), Lillpolens vojvodskap, Powiat limanowski, 
 Dobra (vattendrag i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, lat 51,15, long 17,09), 
 Dobra (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat słupski, 
 Dobra (kommun i Polen, Västpommerns vojvodskap, Powiat łobeski, lat 53,58, long 15,30), 
 Dobra, Powiat łobeski, 
 Dobra (kommun i Polen, Västpommerns vojvodskap, Powiat policki, lat 53,49, long 14,39), 
 Dobra, Powiat policki, 
 Dobra, Powiat turecki, 
 Dobra (kommunhuvudort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat turecki, lat 51,92, long 18,62), 
 Dobra (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat zgierski), 
 Dobra (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat łaski), 
 Dobra (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat bolesławiecki), 
 Dobra (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat zawierciański, 
 Dobra (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat krapkowicki, 
 Dobra (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat oleśnicki),

Spanien 

 Río Dobra – en flod i provinsen Province of Asturias

Tjeckien 

 Dobrá, ort,

Tyskland 

 Dobra, Bad Liebenwerda – en stadsdel i Bad Liebenwerda, Elbe-Elster-Kreis, Brandenburg

Österrike 

 Neuhaus am Klausenbach (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Jennersdorf, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar